Leto (Oudgrieks:  of  - "de verborgene") is een figuur uit de Griekse mythologie. Zij is (volgens Hesiodos e.a.) een dochter van de Titanen Koios en Phoibe. De naam Leto is mogelijk afgeleid van Allāt. Haar Romeinse equivalent is Latona.

Mythe 
De oppergod Zeus verwekte bij haar Apollo en Artemis. Leto kon door Hera nergens baren, maar het eiland Delos stond het haar toe. Daar werd Apollo geboren.

Toen Leto met haar kinderen, uitgeput en op de vlucht voor Hera, nabij Letoon water wilde drinken bij een bron, werd ze weggejaagd door de Lycische boeren aldaar. Voor straf veranderde zij die boeren in kikkers.

Stamboom 

Griekse god